Арно́льд Я́нссен (; ) — святой Римско-католической церкви, монах, священник, основатель мужской католической монашеской конгрегации «Общество Слова Божьего» (Вербисты) и женских католических конгрегаций «Сестры Миссионерки Служительницы Духа Святого» и «Сестры Служительницы Духа Святого Непрерывного Поклонения». Родился 5 ноября 1837 года в городе Гох, земля Рейнланд, Германия, умер 15 января 1909 года в городе Стейл, Нидерланды.

Биография 
Был рукоположен в священника 15 июля 1861 года. Будучи священником, преподавал математику в бельгийской гимназии в городе Бохольд. В 1873 году оставив преподавательскую деятельность, основал католический журнал «Маленький посланец Сердца Иисусова».

В 1870-х годах Католическая церковь в Германии переживала тяжелое время преследования «сражения за культуру» (Культуркампф). Государственные антикатолические законы вели к изгнанию священников и монашествующих из жизни общества и даже к тюремному заключению некоторых епископов. Вдохновлённый идеей борьбы с антиклерикальным движением «Культуркапф», Арнольд Янсеен основывает в 1875 году в городе Стейл (Нидерланды) новую монашескую конгрегацию «Общество Божественного Слова», целью которого стало проповедование Евангелия среди народов Дальнего Востока. Экономической основой новой конгрегации стала типография в Стейле, которая располагалась в монашеском доме св. Михаила. В этой типографии Арнольд Янссен начинает издавать популярный журнал «Град Божий» («Stadt Gottes»), который в то время имел большую популярность среди католиков Германии.

В 1879 году Арнольд Янссен начинает посылать первых миссионеров в Китай. 2 марта 1879 года в Китай отправляется Иосиф Фрайнадемец, который впоследствии был причислен к лику блаженных вместе с Арнольдом Янсенном в 1975 году.

В 1889 году Арнольд Янссен основывает миссионерскую конгрегацию для женщин с названием «Сёстры Служительницы Святого Духа», первым членом которой стала блаженная Елена Мария Штолленверк (беатифицирована в мае 1995 году). В 1895 году первые сестры этой конгрегации были посланы в Аргентину. В 1896 году Арнольд Янссен основывает женскую конгрегацию созерцательного характера с названием «Сёстры Служительницы Святого Духа Непрерывного Поклонения».

С 1900 года основанная Арнольдом Янссеном конгрегация «Общество Слова Божьего» открывает новые монашеские общины в Китае, Италии, Аргентине, Австрии, Того, Германии, Эквадоре, Бразилии, США, Новой Гвинеи, Австралии, Чили, Японии, Парагвае, Филиппинах.

Сейчас это монашеское общество насчитывает более 6000 священников и монахов, работающих в 70 странах мира, включая страны бывшего СССР — России, Белоруссии и Украины, на всех континентах.

Арнольд Янссен умер 15 января 1909 года в возрасте 71 года.

Духовность 
В своей духовной жизни Арнольд Янссен особое внимание уделял тайне Святой Троицы. Его личным девизом была фраза: «Позвольте Святой Троице царствовать в ваших сердцах и в сердцах всех людей».

Прославление 
19 октября 1975 года Арнольд Янссен был причислен к лику блаженных папой Павлом VI. Был канонизирован папой Иоанном Павлом II в Риме 5 октября 2003 года вместе со св. Иосифом Фрайнадамецом.

День памяти — 15 января.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Иоанном Павлом II

Примечания

Ссылки 
 Словарь святых
 Биография
 Католическая энциклопедия

Вербисты
Католические святые
Святые Нидерландов
Святые Германии
Христианские святые XX века
Основатели монашеских орденов
Беатифицированные Павлом VI 
Канонизированные Иоанном Павлом II
Канонизированные в XXI веке